Тамара Сорокина:
 Сорокина, Тамара Александровна (род. 1950) — советская легкоатлетка. Заслуженный мастер спорта.
 Сорокина, Тамара Афанасьевна (1931—2021) — советская оперная певица, народная артистка РСФСР.